Гойтисо́ло () — испанская фамилия:

 Гойтисоло, Луис (род. 1935) — испанский писатель.
 Гойтисоло, Хосе Агустин (1928—1999) — испанский поэт и переводчик.
 Гойтисоло, Хуан (1931—2017) — испанский писатель и поэт, журналист, критик, киносценарист, литературный редактор.